Club Excursionista de Gràcia, entitat dedicada a l'excursionisme de la vila de Gràcia (Barcelona)
 Constellation Energy Group, empresa subministradora d'energia dels Estats Units
 Cuadernos de Estudios Gallegos, revista científica especialitzada en temes de cultura gallega